Список островов Эстонии насчитывает 1521 остров в акватории Балтийского моря. Общее же число островов, островков, скал и рифов в морях, реках и озерах страны достигает 2355, из которых 2222 окружены морскими водами. Островная Эстония занимает площадь 4,2 тыс. кв. км. или же 9,3% территории всей страны. Основное население островов c XI до середины XX века составляли балтийские шведы. В ходе депортаций, военных действий и репатриации в Швецию острова Эстонии практически лишились своего населения, но во второй половине XX века острова вновь заселили этнические эстонцы. В целом, однако, они довольно пустынны: здесь проживает менее 5% населения страны. Большую часть островов страны включает в свой состав крупный и более населённый Моонзундский архипелаг. Острова Рижского залива, равно как и острова в Финском заливе невелики по площади и слабо заселены.

Список островов 
Острова с площадью более 1 км². Отсортированы по размеру. Данные бюро статистики Эстонии.

Примечания 

Эстония
Острова